Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Броварах.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Вознесенську.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Львові.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Миколаєві.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Первомайську.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Костя Гордієнка — вулиця у Смілі.

Див. також 
 Провулок Костя Гордієнка

Вулиці, названі на честь людей